Mira Korošec (sopranistica)
Mira Korošec (rehabilitatorica)